Lamac bzw. Lamač bezeichnet

 Karel Lamač (1897–1952), tschechischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Lamač, Stadtteil im Norden Bratislavas